Wendland puede significar:

 Hannoversches Wendland

Autores de nombres botánicos 
Se tienen los siguientes autores científicos:
 H.L.Wendl. - Heinrich Ludolph Wendland 1792-1869.
 H.Wendl. - Hermann Wendland 1825-1903.
 J.C.Wendl. - Johann Christoph Wendland 1755-1828.